Щороку Центр "Розвитку Корпоративної Соціальної Відповідальності" обирає ТОП-20 жінок в STEM, які досягли успіху в науково-технічній сфері. Серед цих жінок є науковці, керівниці міжнародних технічних компаній, представниці Міністерств, викладачки вузів, членкині громадських організацій.

Нижче поданий список українських жінок, які визначені центром протягом 2016-2019 років:

A 
Тетяна Амосова - директор з інвестицій та перспективного розвитку компанії "Енергоатом"

Олександра Алхімович - керуюча директорка Luxoft Ukraine

Ольга Афанасьєва - виконавча директор Української асоціації венчурного та приватного капіталу, амбасадорка European Women in VC

Б  
Юлія Безвершенко - молодша наукова співробітниця Інституту теоретичної фізики ім. М.М. Боголюбова НАН України, заступниця голови Ради молодих вчених НАН України, віцепрезидент ГО "Unia Scientifica"

Марія Берлінська - керівниця Центру підтримки аеророзвідки

Оксана Білоус - докторант кафедри молекулярної фізики фізичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка

Світлана Бовкун - продюсерка Maker Faire в Україні

Ольга Борисенко - президент Асоціації Діджитал Україна

Надія Брандт - директорка відділу постачання Teva в Україні, член Команди управління компанії

Оксана Брошнівська - популяризаторка науки, координаторка 15х4, співзасновниця lviv.com

В 
Олена Ванєєва — старша наукова співробітниця Інституту математики НАН України, кандидатка фізико-математичних наук

Надія Васильєва — генеральна директорка Майкрософт Україна

Ірина Вовк — генеральна менеджерка з продажу в Україні і Західному СНД DELL EMC

Нана Войтенко — доктор біологічних наук, професор, завідувачка лабораторії сенсорної сигналізації Інституту фізіології імені О. О. Богомольця НАН України

Вікторія Войціцька — народний депутат України VIII скликання, член депутатської фракції "Об'єднання «САМОПОМІЧ»

Г 
Інна Гоч - біолог, іхтіолог, експертка WWF Ukraine

Д  
Катерина Дегтяр - офіційна лідерка Techstars Community в Україні

Юлія Дубова - молодша віцепрезидент в ГлобалЛоджик Україна

Анна Дубровіна - кандидат економічних наук, начальниця департаменту продуктивності ресурсів в IT Lifecell

Е

Є 
Алла Ємець - член-кореспондент НАН України, професор, доктор біологічних наук

Ж  
Олена Жиліч - віцепрезидент з розвитку бізнесу в Європі Miratech

З 
Валерія Заболотна  - керівниця UNIT Factory

Ольга Захожай - кандидатка фізико-математичних наук, старша наукова співробітниця Головної астрономічної обсерваторії НАН України,  наукова співробітниця Інституту Астрономії Макса Планка (Хайдельберг, Німеччина)

І  
Ірина Іванчик - докторка фізико-математичних наук, засновниця Благодійного Фонду «Повір у себе», виконавча директорка у Ruukki Ukraine

Ї

Й

К 
Анна Кирій - керуюча ТОВ «Архітектурно-проектна група Анни Кирій»

Джулія Кліусі - заступниця директора в групі портів і морських перевезень AECOM

Юлія Ковалів - голова Офісу Національної інвестиційної ради при президентові України

Тетяна Ковалюк - доцентка Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут»

Олександра Ковальова - консультантка із забезпечення якості, засновниця Українського товариства ISTQB, краща тестувальниця 2017 року за версією Ukrainian IT Awards

Тетяна Ковальчук-Скороход - наукова співробітниця Інституту космічних досліджень НАНУ-ДКАУ

Олена Колесникова - заступниця виконавчого директора Федерації Металургів України

Тетяна Коротка - заступниця бізнес-омбудсмена

Л  
Оксана Лашманова  - перша заступниця генерального директора компанії Fujikura

Наталія Лимонова - директорка компанії Snite, співзасновниця Креативної Міжнародної дитячої школи

Елла Лібанова - директорка Інституту демографії та соціальних досліджень імені М.В.Птухи НАН України, докторка економічних наук, професор, член НАН України

Олена Лопушенко - керівниця департаменту аналізу і розвитку рішень SAP

Дарія Лосєва - генеральна директорка «Myhelix», генетик, молекулярна біологиня, наукова популяризаторка, співзасновниця проекту "Myhelix"

М 
Ольга Маслова - кандидатка біологічних наук, популяризаторка науки

Олена Мініч - директорка департаменту інновацій та інтелектуальної власності Міністерства економічного розвитку і торгівлі України

Н  
Марина Негрей - кандидатка економічних наук, доцентка кафедри економічної кібернетики Національного університету біоресурсів і природокористування України

О 
Надія Омельченко - віцепрезидент у ІТ-Інтегратор, директорка освітньої програми «IT-освіта»

П 
Олена Перерва - начальниця відділу розвитку «УкрСиббанк»

Ольга Петрусенко - експертка з рішень для Державного і Фінансового сектора SAP Ukraine

Анна Потапова - керівниця Київського R&D підрозділу компанії Melexis

Олена П'янкова - провідна інженерка в лабораторії супутникових досліджень ближнього космосу, Інститут космічних досліджень НАН України та НКА України

Р 
Владислава Рутицька - радниця Міністра Аграрної політики та продовольства України з питань європейської інтеграції

С 
Ольга Скидан - старша віцепрезидент компанії Miratech

Юлія Сулімова - CEO та засновниця громадської організації «ІТ-Кластер Одеси»

Т 
Наталія Табачин - координаторка проекту, засновниця ТзОВ «Нраво кідс»

Ольга Тарасова - начальниця дослідницького відділу «Carat Ukraine»

Ірина Толмачова - експертка з якості SAP Україна

У

Ф 
Олена Фесенко - завідувачка відділу міжнародної наукової та інноваційної діяльності, трансферу технологій та захисту інтелектуальної власності Інституту фізики НАН України, координаторка EEN-Ukraine Консорціуму

Х 
Олена Хлівна- співзасновниця технічних проектів DataTrading, DataProm і DataScoring

Ц

Ч 
Олена Чайковська - завідувачка кафедри комп'ютерних наук у Київському національному університеті культури і мистецтв

Ш 
Ярина Шеремет - керівниця підрозділу Технічні сервіси у "Сингента Україна"

Наталія Шульга - виконавча директорка ГО "Український науковий клуб"

Щ 
Кейт Щеглова - видавчиня Future magazine та наукова редакторка The Fintech Times (London)

Ю 
Катерина Юрченко - заслужена економістка України, докторка філософських наук, доцентка, виконавча директорка HUB 4.0, експертка та консультантка з економіки та фінансів, ІТ, дослідниця промисловості, спікерка та тренерська менеджерка

Я 

Посилання

https://girls-stem.org/top-20-nadikhayuchikh-zhinok  - Переглянуто: 14 червня 2019 року.